Neues Haus steht für:

 Neues Haus (Platz), Platz in Hannover
 Neues Haus (Gebäude in Hannover), Konzertcafé in Hannover
 Neues Haus (Oberwiesenthal)
 Neues Haus (Schelklingen)
 Neues Haus, Teilbau des Schlosses Malberg, siehe Schloss Malberg #Neues Haus und Runder Garten
 Neues Haus, Gebäude des ersten Theaters in Regensburg, siehe Theater Regensburg #Geschichte des Theaters

Siehe auch:
 Neues Stadthaus
 Neuhaus
 Neuenhaus (Begriffsklärung)
 Neuhausen
 Neuenhäusen, Ortsteil von Celle, Niedersachsen
 Neue Häuser, Häuser in der Laurenzenvorstadt in Aarau, Schweiz